Spojení písmen A a B může mít různé významy:

AB 

 CA-AB – kód ISO 3166-2 pro provincii Alberta
 jedna z krevních skupin
 Bachelor of Arts – anglosaský akademický titul bakalářského stupně 
 AB-Aktion – zkratka pro Außerordentliche Befriedungsaktion, nacistická kampaň k odstranění polské inteligence za druhé světové války
 Aberdeen – poštovní kód
 Absces – absces, způsobený injekcí
 Air Berlin – IATA kód letecké společnosti
 Akademisk Boldklub – dánský fotbalový klub
 Alberta – poštovní kód kanadské provincie
 Aktiebolag – švédské označení pro akciovou společnost
 Artium Baccalaureus – latinsky bakalář svobodných umění
 Aryan Brotherhood – americký gang
 Ateliéry Barrandov
 Landkreis Aschaffenburg – německá registrační značka
 Praha – jedna z bývalých státních poznávacích značek československých a českých vozidel
 Provincie Albacete – španělská poznávací značka
 francouzská zkratka pro Agence belge – belgická tisková kancelář
 švédská zkratka pro Aktiebolaget – neboli akciová společnost
 anglický buldok – oficiální zkratka pro psí plemeno
 Matrix AB – český film o Andreji Babišovi

Ab 
 Kategorie Abelových grup

ab 
 abcházština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 ab (latina) – od, latinská předložka
 ab (či áb) – alternativní přepis měsíce av židovského kalendáře
 břišní svalstvo (zkr. z abdomen, používaná někdy v marketingových názvech tělocvičných nástorojů)

Externí odkazy 
 
 

Zkratky
Značky